Александр Кропачев:
 Кропачёв, Александр Сергеевич (род. 1981) — депутат Государственной Думы.
 Кропачев, Александр Павлович (1824—1906) — купец 1-й гильдии, почётный гражданин города Перми.